Михаи́л Миха́йлович Адамович:
 Адамович, Михаил Михайлович (разведчик) (1898—1979) — советский разведчик.
 Адамович, Михаил Михайлович (художник) (1884—1947) — российский и советский художник декоративно-прикладного искусства, живописец, график.